Pieter Coecke van Aelst (1502-1550), architect, beeldhouwer en schilder
 Pieter van Edingen (1450-1522), tapijtwever die ook wel Pieter van Aelst werd genoemd
 Pieter van Edingen (II) (1509-1555), tapijtmaker en zoon van Pieter van Edingen